Colin Munro MacLeod – genetista canadese
 Colin William MacLeod – educatore e scrittore britannico
 Colin MacLeod – protagonista del film Highlander: Vendetta immortale